На ноябрь 2022 (начиная с ноября 2018 года) произведено 32 запуска (не считая двух испытательных) ракеты-носителя «Электрон» американской частной компании Rocket Lab, из них 3 неудачных.

Статистика запусков 

 По результатам миссии 
 По стартовым площадкам

Список запусков

См. также 
 Список космических запусков

Примечания 

Электрон
Космонавтика Новой Зеландии